Moesha ist eine US-amerikanische Sitcom, die für den Sender UPN produziert und von 1996 bis 2001 ausgestrahlt wurde. Im deutschsprachigen Fernsehen wurden die ersten vier Staffeln der Serie auf sky, RTL und RTL II gezeigt.

Inhalt 
Moesha ist ein 15-jähriges Mädchen, dessen Leben sich schlagartig ändert, als ihr Vater Frank ihr seine neue Frau Dee vorstellt. Eigentlich will Dee Moesha und ihrem jüngeren Bruder Myles nur eine gute Stiefmutter und Freundin sein, doch da fangen die Probleme an. Dees Prinzipien beschränken Moeshas jugendlichen Freiheitsdrang, und das lässt sie sich nicht gefallen. Moesha fühlt sich zurückgesetzt.

Mit der Zeit erkennt sie jedoch, dass ihre Stiefmutter eine wunderbare Frau ist, die sich um das junge Mädchen und ihre Familie kümmert. Moesha beschäftigen die typischen Sorgen und Probleme eines Teenagers. Sie verliebt sich unsterblich, erlebt ihre erste große Enttäuschung und trägt dann und wann kleine Eifersüchteleien mit ihrer besten Freundin Kim aus, die später durch Niecy ersetzt wurde.

Wobei man anfangs von eher belanglosen Themen sprechen kann, ändert sich mit Ende der Serie diese stark in Richtung Dramedy und beinhaltet unter anderem Jugendschwangerschaft, Drogenmissbrauch, Rassenkonflikte, vorehelichen Sex und Tod. So wurde Myles in der letzten Episode gekidnappt. Außerdem kam heraus, dass der vermeintliche Bekannte Dorian der Sohn von Frank ist.

Erfolg 
In Amerika sollte eigentlich der Sender CBS die Serie übernehmen, sagte kurzfristig aber ab. So wurde die Serie statt 1995 erst 1996, übernommen von UPN, ausgestrahlt.

Die sogenannte „Black-Sitcom“ (zu dt: „schwarze Sitcom“) war ein sehr großer Erfolg in den USA und die erfolgreichste Serie, die je auf UPN lief. Sie wird oft mit der legendären Bill Cosby Show verglichen, da sie einen humorvollen Einblick in das moderne Familienleben der 90er-Jahre bietet.

Moesha teilt sich ein Serienuniversum mit Clueless – Die Chaos-Clique und Die Parkers. In Folge 45 (Horror ohne Ende) von Clueless ruft Amber (Elisa Donovan) Moeshas Namen, während sie mit Cher (Rachel Blanchard) und Dionne (Stacey Dash) nach Murray (Donald Faison) und Sean (Sean Holland) sucht. In Folge 60 (Damenwahl) schließlich treten Lamont Bentley und Shar Jackson in ihren Rollen aus Moesha auf. Die Parkers ist ein Spin-off von Moesha, in dem es um Kim Parker und ihre Familie geht. Einige Charaktere traten wechselseitig als Gäste in beiden Serien auf.

Da Brandy erst 1998 der Durchbruch in Deutschland gelang, entschied man sich, Moesha erst Ende desselben Jahres auszustrahlen. Die Serie lief jeden Samstag gegen 12:40 Uhr in dem Sitcomblock Willkommen zu Hause auf RTL.
Obwohl nur 38 Folgen geplant waren, wurden wegen des großen Erfolgs der Serie 61 weitere Folgen in Deutschland ausgestrahlt. Zurzeit läuft Moesha in Deutschland auf Premiere.

Neben den guten Quoten erhielt Moesha zahlreiche Auszeichnungen wie beispielsweise den Image Award.

Hauptfiguren 
 Moesha Mitchell ist eine 16-jährige Afroamerikanerin, die – zusammen mit ihrer Clique – den typischen Alltag eines Teenager-Girls durchlebt. Sie hört gerne Musik.
 Frank Mitchell ist ein Saturn-Handelsmann und Vater von Moesha und Myles. Während es ursprünglich hieß, er sei Dorians Onkel, stellt sich gegen Ende der Serie heraus, dass er eigentlich sein Vater ist.
 Deidra "Dee" Mitchell ist eine erfolgreiche Karrierefrau sowie Lehrerin und Erzieherin. Sie ist die Stiefmutter von Moesha und ihrer Geschwister.
 Kimberly "Kim" Parker Moeshas beste Freundin. Sie ist sehr aufgeweckt und überaus an Jungs, vor allem Hakeem, interessiert.
 Myles Mitchell ist Moeshas nerviger kleiner Bruder.
 Hakeem Campbell ist ein häufiger Besucher im Hause Mitchell und Moeshas Kindheitsfreund.
 Andell Wilkerson ist eine gute ältere Freundin von Moesha und Besitzerin der Bar "The Den".
 Niecy Jackson ist eine gute Freundin von Moesha.
 Quinton "Q" Brooks ist Moeshas fester Freund
 Dorian Long ist Moeshas und Myles' Cousin, wobei sich im späteren Serienverlauf herausstellt, dass er tatsächlich deren Halbbruder ist.

Besetzung

Hauptbesetzung

Nebenbesetzung / Gastrollen

Episoden 
Episodenliste 
 Staffel 1 

 Staffel 2 

 Staffel 3

Weblinks 
 offizielle Webseite (englisch)
 
 Moesha bei tv.com
 Jump The Shark – Moesha (englisch)
 Moesha in Sitcomarchiv.de

Einzelnachweise 

Sitcom
Dramedy
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 1990er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre
Brandy (Sängerin)
United Paramount Network